SFW steht für:
 Safi Airways, afghanische Fluggesellschaft
 Schweizer Filmwochenschau
 „SFW“, Netzjargon-Kürzel für Inhalte, die „arbeitsplatzsicher“ sind.

Abkürzung